Adelphia – album degli A Skylit Drive del 2009
 Adelphia Communications – azienda di telecomunicazioni statunitense
 Adelphia – genere di piante della famiglia Malpighiaceae